Bärthel ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Bärthel ist eine Schreibvariante zu Barthel und ein Patronym.

Namensträger 
 Christian Bärthel (* 1974), deutscher Politiker (Deutsche Partei)
 Hermann Bärthel (* 1932), deutscher Hörfunksprecher und Mundartdichter
 Klaus Bärthel (* 1940), deutscher Politiker (NPD)

Siehe auch 
 Berthel
 Bertl

Weblinks 
 Bärthel bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym